Брэ́кстон, Бра́кстон () — англоязычная фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Кави, Дуайт Мохаммед (Дуайт Брэкстон; род. 1953) — американский боксёр.
 Брэкстон, Кара (род. 1983) — американская баскетболистка.
 Брэкстон, Картер (; 1736—1797) — американский коммерсант, землевладелец и политик.
 Брэкстон, Тони (род. 1967) — американская певица, автор песен и актриса.
 Брэкстон, Тэймар (род. 1977) — американская певица, автор песен, актриса и танцовщица.

Составные фамилии 
 Лоуренс-Брэкстон, Дженис (род. 1962) — американская баскетболистка.

Топоним 
 Бракстон () — округ в штате Западная Виргиния, США.
 Бракстон () — деревня в округе Симпсон штата Миссисипи, США.

Примечания